Chondrilla peut désigner : 
 un genre de plantes, Chondrilla L., 1753 : Chondrilla (plante), 
 un genre d'éponges, Chondrilla Schmidt, 1862 : Chondrilla (éponge).
Le nom provient du grec χονδρος, « gruau ».